Из среднеюрских отложений Берёзовского разреза в Красноярском крае, относящегося к , известны фрагментарные ископаемые остатки птерозавров (Pterosauria). Они представлены многочисленными изолированными зубами и очень редкими костными фрагментами, предположительно принадлежащими неидентифицированным представителям семейства Rhamphorhynchidae (Rhamphorhynchidae indet.).

Известны по зубам и дистальному фрагменту пястной кости IV (крылового) пальца кисти. Причиной скудности материала может быть пневматизированная структура костей и их хрупкость.

Описание 

Зубная эмаль гладкая и распределённая асимметрично.

В прошлом на основе своей зубной морфологии ископаемые остатки приписывались неидентифицированным членам подотряда птеродактилей (Pterodactyloidea indet.). Тем не менее, зубы оказались очень похожими на лабиолингвально сжатые и лингвально изогнутые зубы  из семейства Rhamphorhynchidae, описанного в 2010 году из верхней юры Синьцзян-Уйгурского автономного района, Китай. На основе этого был сделан сделан вывод, что, вероятно, птерозавры Берёзовского угольного разреза относятся именно к данному семейству.

Палеоэкология 
Во время среднеюрской эпохи на территории Берёзовского угольного разреза была расположена аллювиальная равнина, характеризовавшаяся соединёнными реками и чётко выраженными поймами. Помимо птерозавров, из разреза также известны гибодонтообразные, осетрообразные, палеонискообразные, амиеобразные, двоякодышащие, земноводные, черепахи, чешуйчатые, , , динозавры, тритилодонтовые и множество разнообразных  Mammaliaformes, в том числе млекопитающих.

Вероятно, птерозавры Берёзовского разреза питались рыбой.

Примечания 

Рамфоринхи
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из юрских отложений России